Возвра́тне — село в Україні, у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 84 особи. Орган місцевого самоврядування — Письменська селищна рада.

Історія 
Село засноване до 1932 року. 

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи і ліквідації Васильківського району, село увійшло до складу Синельниківського району.

Географія 
Село Возвратне розташоване на сході Синельниківського району, на березі річки Середня Терса. На півдні межує з селом Роздолля Синельниківського району, на сході з селом Бабакове, на півночі з селом Зелений Гай та на заході з селом Нововознесенка Синельниківського району.

Поруч проходять автошлях територіального значення  та залізниця, на якій знаходиться пасажирський зупинний пункт Платформа 262 км. Найближча залізнична станція  знаходиться за 10 км від села.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Дніпропетровська область)

Примітки

Посилання 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 

Села Дніпропетровської області